Snegl kan hentyde til flere artikler:
 Snegl – et bløddyr.
 Snegl (mekanik) – en transportmekanisme.
 Snegl (bagværk) – en type wienerbrød.

Slang 
 Ordet snegl bruges også som slang for et overskæg. Særligt når overskægget snor sig tæt langs overlæben.
 Ligeledes benyttes ordet om personer som er mere end almindeligt langsomme.